Игра Вертмана — дебют в русских шашках. Дебют получил название в честь советского шашиста Я.Вертмана.

Табия дебюта возникает после ходов 1.cb4 fe5 2.еf4 еf6 3.ba5 fg5 4.bс3 g:e3 5. g:e5 6.gh4.

Возможно иная трактовка розыгрыша дебюта: 1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5 5.cb4 g:e3 6. f:f6 g:e5 (см. диаграмму справа).

Примеры партий.

Родригес А. — Каубрис Ю. 6-й чемпионат мира по русским шашкам по электронной переписке.2010 год. 1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5   5.cb4 g:e3 6.f:f6 g:e5 7.gh4 hg7 8.hg3 ed4   9.ab2 gf6 10.ef2 fe7 11.de3 ab6 12.cd2 fg5 13.h:f6 e:g5 14.bc3 d:b2 15.a:c1 c:a3 16.gh4 gf4 17.e:g5 h:f4 18.fe3 fg3 19.h:f2 de5 20.fg3 bc5 21.gh4 de7 22.hg5 ed4 =

Тихеева Алина  — Богданова Т., 1-й товарищеский матч Россия против Украины. Русские шашки (классика). 2010 год

1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5 5.cb4 g: e3 6.f: f6 g: e5 7.gh4 hg7 8.hg3 gf6 9.ab2 cd4 10.bc3 d: b2 11.bc5 d: b4 12.a: a1 ab6 13.de3 bc5 14.ab2 ed4 15.ab4 c: a3 16.e: c5 fe5 17.gf4 e: g3 18.h: f2 cd6 19.c: e7 d: f6 20.fg3 fe5 21.ed2 fe7 =

Тихеева Алина — Шевченко Анастасия. RCW-02. 1:1  1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5   5.cb4 g:e3 6.f:f6 g:e5 7.gh4 hg7 8.hg3 de7   9.ab2 ef6 10.de3 ed4 11.ef4 fe5 12.cd2 gf6 13.ef2 ab6 14.fe3 d:f2 15.g:e1 e:g3 16.h:f2 hg5 17.de3 gh4 18.ef4 fe5 19.fg3 h:f2 20.e:g3 ed4 21.fg5 de3 22.gh6 ed2 23.gf2 dc1 24.gf4 c:g5 25.h:f4 fg7 26.fe5 d:f4 27.b:d6 c:e5 28.a:c7 b:d6 29.fe3 f:d2 30.bc3 d:b4 31.a:e7 =  

Тихеева Алина — Манжос Яна. RCW-02. 1:1   1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5   5.cb4 g:e3 6.f:f6 g:e5 7.gh4 hg7 8.hg3 de7   9.ab2 ef6 10.gf4 e:g3 11.h:f2 hg5 12.de3 gh4 13.ef4 fe5 14.fg3 h:f2 15.e:g3 gf6 16.cd2 fg7 17.de3 ed4 18.gh4 d:f2 19.g:e3 cb6 20.a:e5 f:f2 21.b:d6 fg1 22.fg5 gh6 23.gf6 gd4 24.fe7 d:a1 25.ed8 ag7 26.ab4 gh8 27.bc5 ha1 28.da5 hg5 29.h:f6 a:h8 30.ad8 =  

Тихеева Алина — Гиззатуллина Алина. RCW-02. 1:1   1.cb4 de5 2.ba5 bc5 3.ef4 ed6 4.bc3 fg5   5.cb4 g:e3 6.f:f6 g:e5 7.gh4 hg7 8.hg3 ed4   9.ab2 gf6 10.ef2 fe5 11.fe3 d:f2 12.g:e1 de7 13.bc3 ab6 14.de3 ef4 15.e:g5 h:f4 16.ed2 de5 17.b:d6 e:c5 18.cb4 ed4 19.b:d6 c:e5 20.a:c7 b:d6 21.de3 d:f2 22.g:g5 ed4 23.cd2 de5 =

Примечания

Ссылки 
 Сборник партий WCI-6
 Сборник партий RCW-02

Шашечные дебюты